Córrego Botafogo é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Botafogo, Córrego
Botafogo